Гран-при Австра́лии 2018 года (официально ) — первая гонка чемпионата мира «Формулы-1», которая состоялась 25 марта 2018 года на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне (Австралия). Победителем Гран-при в третий раз стал Себастьян Феттель, до этого он выигрывал здесь в 2011 и 2017 годах.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +24 °C, трасса +31…29 °C.

 

 

|}

Примечания
 1.  Даниэль Риккардо наказан потерей трёх мест на старте и двумя штрафными баллами за превышение скорости под красными флагами во второй серии свободных заездов.
 2.  Валттери Боттас наказан потерей пяти мест на старте за замену коробки передач.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="12"| www.formula1.com
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Официальный сайт Гран-при

Гран-при Австралии